Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 прошёл в немецком городе Оберхофе (чт, 5 января — вс, 8 января 2017 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Мужской масс-старт

Женский масс-старт

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Кубок наций после этапа 

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

4-й этап